Opłakiwanie Chrystusa − obraz Pietro Perugina
 Opłakiwanie Chrystusa − obraz Correggia
 Opłakiwanie Chrystusa − obraz Andrei Mantegni
 Opłakiwanie Chrystusa − obraz Albrechta Dürera  
 Opłakiwanie Chrystusa (Opłakiwanie Glimma) − obraz Albrechta Dürera 
 Opłakiwanie Chrystusa − obraz Rossa Fiorentina
 Opłakiwanie Chrystusa − obraz Annibalego Caraccia
 Opłakiwanie Chrystusa − obraz z warsztatu Lucasa Cranacha starszego
 Opłakiwanie Chrystusa − fresk Giotta
 Opłakiwanie Chrystusa − obraz przypisywany Girolamowi Muzianowi